Heinrich Ancker ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Ancker (Politiker) (1850–1900), deutscher Kaufmann und Politiker, Mitglied des Reichstags 
 Heinrich Ancker (Offizier) (1886–1960), deutscher Marineoffizier